Die Liste der Navigationssatelliten enthält alle bis Ende 2022 erfolgreich gestarteten Navigationssatelliten der Programme GPS (76), GLONASS (134), Beidou (59) und Galileo (30) in chronologischer Reihenfolge. 

Diese Liste umfasst auch zahlreiche nicht mehr aktive Satelliten, die somit nicht mehr zur Konstellation des jeweiligen GNSS gehören. Die jeweils aktuelle Konstellation der Weltraumsegmente ist im Artikel zum entsprechenden GNSS ersichtlich.

Nicht in der Liste enthalten sind historische (wie Transit) oder regionale Systeme (wie QZSS), sowie SBAS (wie bspw. EGNOS).

!Liste der Navigationssatelliten
Navigation
Navigationssatelliten